Кулун:
 Кулун — озеро в Ошской области Киргизии.
 Кулун — река, впадающая в озеро Кулун.
 Кулун малый — озеро, подпитываемое водой, просачивающейся из озера Кулун.
 Кулун — село в Ужурском районе Красноярского края.
 Кулун - название жеребёнка на якутском языке.